Экар, Габриэль Антуан Жозеф (1755—1838) — французский литератор, лексикограф и краевед.
 Экар, Жан (1848—1921) — французский писатель.